Peter Karner ist der Name folgender Personen:

* Peter Karner (Theologe) (1937–2022), österreichischer reformierter Geistlicher und Journalist
 Peter Karner (Sänger) (* 1941), österreichischer Sänger (Tenor)